Jalmari est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Jalmari Eskola (1886-1958), athlète finlandais en cross-country
 (1882-1961), homme politique finlandais
Jalmari Helander (né en 1976), réalisateur et scénariste finlandais
 (1892-1954), joueur finlandais de football
 (1885-1964), historien et professeur finlandais
Jalmari Kivenheimo (1889-1994), gymnaste artistique finlandais
 (1877-1936), homme politique finlandais
 (1891-1954), homme politique finlandais
 (1893-1943), homme politique finlandais
 (1891-1959), soldat révolutionnaire finlandais
 (1892-1938), homme politique finlandais
 (1886-1936), peintre expressionniste finlandais
 (1889-1957), athlète olympique finlandais
 (1893-1983), homme politique finlandais
 (1872-1928), homme politique finlandais

Voir aussi
Kaarlo Jalmari Tuominen (1908-2006), athlète finlandais

Homonymie de prénom